Thomas Gizolme est un photographe français.

Biographie

Formation 
Thomas Gizolme, successivement directeur artistique puis photographe depuis 2001, rejoint le label Psycho chez Première Heure en tant que photographe et réalisateur.

Carrière 
Depuis 2006, il travaille avec Aline Diépois, photographe. Ils partagent leur temps entre des projets artistiques personnels et des travaux de commande. En 2009 ils publient “Dust Book” (STEIDL) qui remporte le silver Deutscher Fotobuchpreis. Ils exposent ensuite à la galerie Jorg Brockman (Genève) en 2012 puis au Musée d'Art Contemporain de Rome (MACRo) en compagnie de Guido Guidi et Jeff Wall. En 2017 paraît “Abstrakt Zermatt” présenté au Musée du Jeu de Paume (Paris). Ils sont aujourd'hui représentés par la galerie VU' (PAris)

Artworks 
2006: HushPuppies: You're Gonna Say Yeah !, avec Clovis Goux
2017: Dirty Diamonds, avec Clovis Goux

Pubs 
Amor Amor de Cacharel.
Noa de Cacharel.

Clips 
2005 : Sébastien Martel, "Dumb" 
2011 : Arielle Dombasle, Amor Amor EPK
2011 : Southern Shores "Take Me Anywhere", Atlantic 
2012 : A Classic Education - Baby, It's Fine 
2013 : Auren, L'échappée belle

Filmographie 
 2005 : Le Temps qui reste de François Ozon - L'assistant photographe 
 2003 : Pronobis - Un invité
 2002 : La Guerre à Paris de Yolande Zauberman

Publications 
 Dust Book, Éditions Steidl
 Abstrakt Zermatt , ditions Steidl

Expositions 
 2009 : "Dust Storm My Exist", Acte 2 galerie
 2013 : Exposition Musée d'art contemporain de Rome
 2012 : Exposition Kunstraume Zermatt, Espace Jörg Brockmann
 2018 : Exposition Galerie VU' Paris

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel
 Steidlville
 75.tv

Acteur français de cinéma
Photographe français
Plasticien français contemporain
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)